Rozières-en-Beauce, commune française du Loiret
 Rozières-sur-Crise, commune française de l'Aisne
 Rozières-sur-Mouzon, commune française des Vosges
 Rozières, ancienne commune française de la Haute-Marne absorbée par Sommevoire en 1972
 Babette de Rozières (1947-), cuisinière et femme politique française

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France